Михаил Кедров:
 Кедров, Михаил Александрович (1878—1945) — российский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Кедров, Михаил Николаевич (1894—1972) — советский режиссёр школы Станиславского, актёр, педагог, народный артист СССР.
 Кедров, Михаил Петрович (Епископ Михаил, 1883—1951) — епископ Польской православной церкви.
 Кедров, Михаил Сергеевич (1878—1941) — российский революционер, деятель советских спецслужб.